Il padrino – saga letteraria e cinematografica, incentrata sulle attività della famiglia mafiosa dei Corleone
 Personaggi de Il padrino – elenco dei personaggi immaginari presenti nel ciclo dei romanzi di Mario Puzo e nei film della omonima trilogia di Francis Ford Coppola

Cinema 
Il padrino – film di Francis Ford Coppola del 1972
Il padrino - Parte II – film di Francis Ford Coppola del 1974
Il padrino - Parte III – film di Francis Ford Coppola del 1990

Letteratura 
Il padrino – romanzo sulla mafia dello scrittore italo-americano Mario Puzo che ha avuto una trasposizione sul grande schermo grazie a Francis Ford Coppola
Il ritorno del padrino (The Godfather Returns) – romanzo di Mark Winegardner del 2004
La vendetta del padrino (The Godfather's Revenge) – romanzo di Mark Winegardner del 2006

Musica 
Il padrino – colonna sonora del primo film della serie diretta da Francis Ford Coppola (1972)
Il padrino (The Godfather)/Ciaikovskiana – singolo del duo Santo & Johnny stampato su 7" nel 1972
Il padrino - Parte II – colonna sonora del secondo film della serie (1974)
Il padrino - Parte III – colonna sonora del secondo film della serie (1990)

Videogiochi 
Il padrino – videogioco multipiattaforma sviluppato da Electronic Arts (2006)
Il padrino II – videogioco multipiattaforma sviluppato da EA Redwood Shores (2009)